Прейльский район () — бывший административный район на юго-востоке Латвии в области Латгалия в 207 км к востоку от Риги. Граничил с Екабпилсским, Мадонским, Резекненским и Даугавпилсским районами Латвии.

Города и посёлки 
 город Прейли — 8 909 чел.
 город Ливаны — 10 363 чел.

Экономика района

Промышленность

Промышленные предприятия 
В районе расположен Прейльский сырный завод. В городе Ливаны находится Ливанский стекольный завод, Ливанский биохимический завод, Ливанский домостроительный комбинат. Есть также кирпичный завод, добывается торф.

Сельское хозяйство

Транспорт 
Транспортные связи Прейльского района осуществляются через железную дорогу (207 км от Риги)

Ресурсы

Земельные ресурсы

Лесные ресурсы

Минеральные ресурсы

Водные ресурсы 
По территории района протекают река Даугава (Западная Двина) и река Дубна. На слиянии Даугавы и Дубны находится город Ливаны.

В районе находится множество озер, в частности — Силовские озера.

Памятники природы

Культура и образование 

 Айзкалнская волость, Прейльский район. Мемориальный музей Райниса в бывшей усадьбе Шадурского «Ясмуйже».

 Город Прейли. Музей истории и прикладного искусства.

Здравоохранение

Численность населения и национальный состав 
Численность населения Прейльского района по состоянию на 1 апреля 2000 года — 41 735 человек, плотность — 20,44 человек на км².

Религиозный состав населения 
В подавляющем большинстве сельское население Прейльского района, особенно латгальцы и поляки исповедуют католицизм. Городское население, латыши, исповедуют лютеранство. Всего в районе насчитывается более 20 действующих церквей, в том числе Аглонская базилика. Проживающее в районе население Русской национальности исповедует православие, также имеется большая община старообрядцев. Жители района татарской национальности исповедуют ислам.

История района 
До 1917 года на территории Прейльского района располагалась часть Двинского и часть Режицского уездов Витебской губернии. 11 ноября 1959 года к Прейльскому району была присоединена часть территории упразднённого Ливанского района.

Примечания 

2. Latvijas 2000. gada tautas skaitísanas rezultáti.CSB, 2002 ISBN 9984-06-143-4

Районы Латвии